Het ATP-toernooi van Indian Wells 2006 (met de officiële naam Pacific Life Open 2006) werd gespeeld van 8 tot en met 19 maart 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2006 trok 270.453 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales 
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Kwartfinale
| RD2=Halve finale
| RD3=Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6'''
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Ivan Ljubičić
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=3
| RD1-seed3= 
| RD1-team3=

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells